

Persone 
 Friedrich von Sonnenburg – poeta tirolese

Geografia

Sonnenburg, in italiano Castel Badia – castello del Trentino-Alto Adige

Sonnenburg, oggi Słońsk – comune nel voivodato di Lubusz